Лос Тапанкос има више значења:

 Лос Тапанкос (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Тапанкос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику